Opus 5 é um grupo musical instrumental brasileiro formado no Rio de Janeiro, em 1986 e composto por Angelo Dell'Orto, no violino; Cristina Braga, na harpa; Igor Levy Auras, na flauta; Mestre Paulão, na percussão; e Ricardo Medeiros, no contrabaixo.

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas formadas em 1986